Stanisław Krasicki (kasztelan przemyski) (1540-1602) 
 Stanisław Krasicki (podkomorzy bełski) (ur. ok. 1750)